Sacca ima više značenja:
 Sacca, Brescia
 Sacca, Mantua
 Sacca, Parma